Natalja Nyikolajevna Goncsarova (1812–1863) Puskin felesége
 Natalja Szergejevna Goncsarova (1881–1962) orosz festőművész, előbbinek a déd-unokahúga
 Natalja Goncsarova (1974) kazah vívónő, olimpikon
 Natalja Mihajlovna Goncsarova (1988) olimpiai ezüstérmes orosz műugrónő
 Natalja Olegovna Goncsarova (1989) világbajnok orosz röplabdázónő, olimpikon